Gaißach ist ein geographischer Name für

eine Gemeinde:
 Gaißach, Gemeinde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

einen Ortsteil:
 Gaißach (Königstein), Ortsteil der Gemeinde Königstein, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Gewässer:
 Gaißach (Große Gaißach), linker Oberlauf der Großen Gaißach bei Marienstein, Gemeinde Waakirchen, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Große Gaißach, rechter Zufluss der Isar an der Gemeindegrenze von Gaißach zu Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kleine Gaißach, linker Zufluss der Großen Gaißach vor dem Dorf Mühle, Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Gaißach kann außerdem stehen für:
 Fachklinik Gaißach, Rehabilitationsklinik der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd

Siehe auch:
 Gaißa
 Gaisbach